Мар-дель-Плата 1953 — двенадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

На старт вышли 20 участников, из которых четверо представляли европейские страны, а еще один — США. Победу в соревновании одержал югославский гроссмейстер С. Глигорич, сумевший опередить своего главного конкурента аргентинского гроссмейстера М. Найдорфа на полтора очка. В борьбе за 3-е место Хул. Болбочан опередил П. Трифуновича.

Турнир занял особое место в истории шахмат благодаря тому, что в его ходе Глигоричу удалось реабилитировать систему староиндийской защиты: 1. d4 Кf6 2. c4 g6 3. Кc3 Сg7 4. e4 d6 5. Кf3 0—0 6. Сe2 e5 7. 0—0 Кc6, дискредитированную в соревнованиях 1952 — начала 1953 гг. (партии Тайманов — Аронин и Тайманов — Бронштейн из 20-го чемпионата СССР, матч Решевский — Найдорф). Глигоричу удалось усилить игру черных и победить своего основного конкурента М. Найдорфа, а также Э. Элисказеса. Благодаря этим партиям в англоязычной шахматной литературе данная система имеет название «вариант Мар-дель-Плата».

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1953 год в шахматах
1953 год в Аргентине